Buizerd - roofvogel
 Hr.Ms. Buizerd (1943) - motortorpedoboot
 Barend Buizerd - stripfiguur
 Prooi van de buizerd - hoorspel